Franciaország
Saint-Armel, település Ille-et-Vilaine megyében
Saint-Armel, település Morbihan megyében